Jed – album grupy Goo Goo Dolls
 jed – edytor tekstu
 Port lotniczy Dżudda – port lotniczy w Arabii Saudyjskiej